Ајше султанија је била ћерка султана Ибрахима

Живот
Ајше је била ћерка султана Ибрахима  У многим изворима њено постојање се често доводи у питање и често је мешају са њеном тетком, па јој се приписује да је била удата за последње мужеве султаније Ајше, Ибшир Мустафа-пашу  или Сулејман-пашу.

Удала се први пут 1654. године са десет година за Хасеки Мехмед-пашу, гувернера Багдада и Алепа. Пре тога, 1645. године, Мехмед-паша се оженио султанијом Гевхерхан, ћерком Мурада IV. Мехмед-паша је погубљен по наређењу њеног брата јуна 1661. године, а Ајше је остала удовица.

Њен брат Султан Мехмед удао ју је врло брзо за Дефтердар Ибрахим-пашу, новог намесника Каира. Брак је трајао до његове смрти. Касније се удала за Хусеин-пашу, сина њене тетке султаније Фатме. Хусеин-паша је након венчања постао нови намесник Каира, где је пар и живео.

Смрт
Султанија Ајше је умрла у Каиру 1675. године. Када је умрла, сахрањена је поред оца.

Референце 

Рођени 1643.
Умрли 1675.
Османско царство